

Geografia
 Cher – dipartimento francese del Centro-Valle della Loira
 Cher – fiume francese, affluente della Loira

Musica
 Cher – cantante e attrice statunitense
 Chér – album di Cher del 1966
 Cher – album di Cher del 1987
 Cher – residency show di Cher

Onomastica
 Cher – forma diminutiva del nome Cheryl
 Cher (pronunciato chur) – un nome Hmong